Il singolare del Paris Open 1988 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Tim Mayotte era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Brad Gilbert.

Amos Mansdorf ha battuto in finale 6–3, 6–2, 6–3 Gilbert.

Teste di serie

  Mats Wilander (primo turno)
  Tim Mayotte (semifinale)
  Henri Leconte (primo turno)
  Miloslav Mečíř (secondo turno)

 Thomas Muster (secondo turno) 
 Jonas Svensson (secondo turno) 
 Guillermo Pérez Roldán (primo turno) 
 Andrej Česnokov (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Paris Open 1988